

Patronyme 

 Camille Bouvart, auteur avec Alfred Ratinet des tables de logarithmes Bouvart et Ratinet.
 Michel Bouvart, mathématicien français.
 Michel-Philippe Bouvart, 1717-1787, médecin français

Toponyme 

 Impasse Bouvart, voie parisienne.